Brewster se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Brewster ornithologist 
 William Brewster